Ники́тский (Ники́тская) — фамилия и топоним.

Фамилия
 
 Никитский, Алексей Михайлович (1891—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Никитский, Василий Петрович (1889—1937) — священномученик.
 Никитский, Владимир Петрович (род. 1939) — советский кандидат в космонавты.

Топоним 
 Никитский — посёлок, Болховский район, Орловская область, Россия

См. также 
 Никитский монастырь
 Никитская
 Никитенко
 Никитченко